

Patronymes 

 Alessandro Nannini (1959- ), pilote automobile italien ;
  (1950-), illustrateur et écrivain  italien ;
  (1921-2007), entrepreneur italien, père d'Alessandro et Gianna ;
 Gianna Nannini (1954-), chanteuse italienne, fille de Danilo et sœur d'Alessandro ;
  (1895-1918), peintre italien appartenant au mouvement futuriste ;
  (1916-1994), aviateur italien ;
  (1930-), maître d'armes argentin d'origine italienne ;
 Remigio Nannini ou Rémi de Florence (vers 1521-1581), dominicain et écrivain italien ;
  ( ? -), footballeuse italienne ;-

Patronyme italien